Hohentann ist der Name folgender Orte:

 Hohentann (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hohentann (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft der Gemeinde Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hohentann, deutscher Name der Ortschaft Vysoká Jedle in der Gemeinde Místo, Ústecký kraj, Tschechien

 Burg Hohentann, eine abgegangene Burg bei Kimratshofen, im Landkreis Oberallgäu
 Ruine Hohentann, eine abgegangene Burg in Wolfegg-Alttann, in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hohenthann (Begriffsklärung)
 Hohenthan
 Hohe Tanne
 Hohe Tannen